

Patronyme 

 Nelcya Delanoë (1941-), historienne et écrivaine française ;
 Bertrand Delanoë (1950-), personnalité politique français, maire de Paris ;
 Nadine Delanoë (1950-), spécialiste française du doublage des voix ;
 Sauvane Delanoë (1978-), fille de Nadine, comédienne française.

Pseudonyme 

 Pierre Delanoë (1918-2006), parolier français.

Toponyme 

 La Grande Noë, écart de Moulicent, commune française de l'Orne ;
 La Noë-Blanche, commune française d'Ille-et-Vilaine ;
 La Noë-de-la-Barre, ancienne paroisse rattachée en 1792 à la Barre-en-Ouche ;
 La Noë-Les Feucherets, quartier de Chanteloup-les-Vignes ;
 La Noë-Poulain, commune française de l'Eure ;
 La Noë Vicaire, hameau de Saint-Antonin-de-Sommaire.

en:Delanoë